Дарина Ряшидовна Валитова (9 февраля 1997, Москва, Россия) — российская спортсменка, выступающая в синхронном плавании, 5-кратная чемпионка мира, Заслуженный мастер спорта России.

Карьера 
Родилась и живет в Москве. 

Выступает за физкультурно-спортивное объединение  «Юность Москвы»: чемпионка России (2013).
 
В сборной команде России с 2014 года: чемпионка мира (2015 -в т.ч. смеш. дуэт в паре с Александром Мальцевым, 2017), серебряный призер чемпионата мира (2015),  чемпионка Европы (2014, 2016, 2018).

В 2019 году окончила Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.

Награды и звания 
 Мастер спорта России международного класса (2013).
 Заслуженный мастер спорта России (2015).

Примечания 

Синхронисты России
Чемпионы мира по синхронному плаванию
Чемпионы Европы по синхронному плаванию
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма